Courchaine ist der Familienname folgender Personen: